Заброда Василь Климович — український спортивний функціонер.
 Заброда Оксана Кирилівна (1907–1977) — український режисер, заслужена артистка УРСР (1957).

Українські прізвища